Adobe Fireworks — графический редактор для веб-дизайнеров и разработчиков
 Fireworks (аниме) — аниме-фильм Акиюки Симбо (2017)
 Fireworks (песня Purple Disco Machine) — сингл немецкого диджея Purple Disco Machine при участии британского певца Мосса Кены и американского инди-поп дуэта The Knocks (2021)
 Fireworks (альбом Angra) — альбом бразильской группы Angra (1998)
 Fireworks (альбом Bonfire) — альбом немецкой группы Bonfire (1987)
 Fireworks (сингл Roxette) — сингл шведской группы Roxette с альбома Have a Nice Day (1999)
 Firework — сингл американской певицы Кэти Перри (2010)